Onderdistrict in Indonesië
 Benteng (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kepulauan Selayar in de provincie Zuid-Celebes
Plaats in Indonesië
 Benteng (Birem Bayeun), een plaats in het regentschap Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Benteng (Kota Sigli), een plaats in het regentschap Pidie in de provincie Atjeh
 Benteng (Pangkalan Baru), een plaats in het regentschap Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton
 Benteng (Sungai Manau), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Benteng (Sungai Batang), een plaats in het regentschap Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Benteng (Campaka), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Benteng (Ciamis), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Benteng (Ciampea), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Benteng (stad), hoofdstad van het regentschap Kepulauan Selayar in de provincie Zuid-Celebes
 Benteng (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra